Метис се може односити на:

 Метида (митологија), богиња у грчкој митологији
 Метис (сателит), Јупитеров сателит
 Метис, припадник Метиса (народ)

Види још 

 Метида, вишезначна одредница